Анри Сальвадор (; ,  — , ) — французский , чья карьера охватывает шесть с лишним десятилетий.

Биография 

Родился во Французской Гвиане. Занимался музыкой с начала 1930-х годов. В 1940-е выступал вместе со знаменитым оркестром Рэя Вентуры. Анри Сальвадор, вместе с Борисом Вианом, стоит у истоков французского рока: в 1955 году, когда рок-музыка только входила в моду, он записал пластинку с пародийными текстами Виана под псевдонимом Генри Кординг (Henry Cording). В 1961 году он создал свою собственную фирму звукозаписи. Репертуар Сальвадора сочетает традиционные сентиментальные песни с песнями комического характера. Кроме того, он известен записями песен для детей. Сохраняя хорошую физическую форму, Сальвадор активно выступал на эстраде до последних дней.

Дискография 
 : Maladie d’amour
 : Henri Salvador chante ses derniers succès, Polydor (Le loup, la biche et le chevalier, Maladie d’amour, Clopin-clopant, etc.)
 : Henri Salvador alias Henry Cording and his original Rock and roll boys, Philips
 : Sous les tropiques, Philips (Adieu foulards, adieu madras, Oh si y avait pas ton père, etc.)
 : Chanté par Henri Salvador, Barclay
 : Salvador s’amuse, Barclay (Blouse du dentiste, Gondolier, Moi j’préfère la marche à pied, etc.)
 : Succès, Philips/Salvador (Le lion est mort ce soir, Twist SNCF, etc.)
 : Henri Salvador, Philips/Salvador (Minnie petite souris, etc.)
 : Zorro est arrivé, Rigolo
 : Le travail c’est la santé, Rigolo
 : Henri Salvador, Rigolo (J’étais une bonne chanson, Enfoncez vous ça dans la tête, Claire, ma secrétaire, etc.)
 : Salvador, Rigolo (Une chanson douce, Quand faut y aller, faut y aller, etc.)
 : Henri Salvador, Rigolo
 : Le Petit poucet, Rigolo
 : Salvador 77, Rigolo
 : Henri Salvador, Rigolo
 : Salvador/Boris Vian, Rigolo
 : Salvador en fête, Rigolo
 : Henri, Pathé Marconi
 : Des goûts et des couleurs
 Les voleurs d’eau — Je ne le dirai pas — La dernière danse — Pense Henri — Blues dingue — Donne, donne — Des goûts et des couleurs — Où, quand, comment — Tu es entrée dans mon âme — Debout dans un hamac.
 : Monsieur Henri
 Qu'ça saute — En plantant des navets — Qu’est-c’que j’aime — Layla — J’ai dû faire le con quelque part — La main au cul — Vas-y mollo — Pieds palmés — Yes or no — Rock Hoquet — Envie de toi.
 : Chambre avec vue
 Jardin d’hiver — Chambre avec vue — J’ai vu — Il fait dimanche — La Muraille de Chine — Jazz Méditerranée — Un tour de manège — Vagabond — Je sais que tu sais — Mademoiselle — Le fou de la reine — Faire des ronds dans l’eau — Aime-moi.
 : Performance !
 Bonjour et bienvenue — Il fait dimanche — Qu’elle est con — Mademoiselle — La Muraille de Chine — Quoique l’on fasse — J’ai beaucoup trop envie de toi — Chiche — Tu es entrée dans mon âme — Oléo — Duke, Basie, Louis — All I really want — Syracuse — Jardin d’hiver — Le loup, la biche et le chevalier — Avec le temps — Bonsoir amis.
 : Ma chère et tendre
 Ma chère et tendre — Vous — C'était un jour comme les autres — Le voyage dans le bonheur — Toi — J’ai tant rêvé — Quand un artiste — Sans toi — Ailleurs — Itinéraire — Tu es venue — Bormes-Les-Mimosas — Dans tes yeux.
 : Révérence
 La vie c’est la vie — Mourir à Honfleur — Dans mon île — Cherche la rose — L’amour se trouve au coin de la rue — Je sais que je vais t’aimer — J’aurai aimé — Italie (un tableau de maître) — D’abord — Les amours qu’on délaisse — Alléluia ! je l’ai dans la peau — Les dernières hirondelles — Je sais que je vais t’aimer.

Документальные фильмы 
 2014 - Анри Сальвадор – дела семейные / Henri Salvador, affaires de famille (реж. Эммануэль Менаж / Emmanuelle Ménage, Полин Палье / Pauline Pallier)

Примечания

Ссылки 

Босанова
Исполнители рок-н-ролла